Генрі Реборн — британський художник.
 Реборн () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Реборн — лялька, яка нагадує людську дитину з величезною схожістю і реалізмом, з якими тільки можливо.